

Patronyme 
 Pierre Légier, écrivain français.
 Pierre Joseph Légier (1730-1796), général de brigade français.
 Thierry Légier (1966), garde du corps français.

Toponyme 
Saint-Légier-La Chiésaz.

Homonymie de patronyme
Patronyme français